__БЕЗКН__

Aeluroidea (Аелуроидеа) је кладус мачколиких звијери. Ова групa сисара обухвата инфраред Viverroidea, натпородице Feloidea и Nandinioidea, и изумрле родове Alagtsavbaatar, Anictis, Asiavorator и Shandgolictis. Стручни назив за чланове овог кладуса сисара је аелуроиди.

Етимологија назива 
Назив овог кладуса води поријекло од:
 старогрчке ријечи аилоурос (стгрч. -{αἴλουρος}-), која значи мачка,
 и таксономског наставка -oidea.

Систематика

Класификација 
[† - ознака за изумрли таксон]

Класификација кладуса Aeluroidea:
 Кладус: Aeluroidea
 Род: †Alagtsavbaatar
 Род: †Anictis
 Род: †Asiavorator
 Род: †Shandgolictis
 Натпородица: Nandinioidea
 Породица: Nandiniidae
 Натпородица: Feloidea
 Род: †Haplogale
 Род: †Stenogale
 Род: †Viretictis
 Породица: Felidae (мачке)
 Породица: Prionodontidae
 Породица: †Barbourofelidae (лажне сабљозубе мачке)
 Породица: †Stenoplesictidae
 Incertae sedis:
 Род: †Pseudictis
 Инфраред: Viverroidea
 Породица: Viverridae (вивериди)
 Натпородица: Herpestoidea
 Породица: Eupleridae (мадагаскарски мунгоси)
 Породица: Herpestidae (мунгоси)
 Породица: Hyaenidae (хијене)
 Породица: †Lophocyonidae
 Породица: †Percrocutidae

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе кладуса Aeluroidea.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Мачколике звери
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)
 Stenoplesictoidea

Референце

Спољашње везе